Époxy peut désigner :

En chimie 
 un groupe chimique qui consiste en un atome d'oxygène pontant deux atomes de carbone voisins et liés. Les composés ainsi formés sont des époxydes.
 le polyépoxyde, un polymère dont le représentant le plus connu est la colle Araldite.

En bande dessinée 
 Epoxy, une bande dessinée de Paul Cuvelier et Jean Van Hamme.

Divers 
 Le terme peut également faire penser à EPOXI, une mission secondaire de la sonde spatiale Deep Impact de la NASA.